Cosimo II. Medicejský (12. května 1590 Florencie – 28. února 1621 Florencie) byl v letech 1609–1621 toskánský velkovévoda. Za své krátké vlády držel ochrannou ruku nad svým učitelem z dětství, Galileem Galileim. Zemřel ve věku 30 let na tuberkulózu.

Život 
Jeho otec, toskánský velkovévoda Ferdinand I. Medicejský, mu ihned v mládí zajistil kvalitní vzdělání: hvězdář Galileo Galilei ho vyučoval v letech 1605 až 1608. V roce 1608 si vzal Marii Magdalenu Habsburskou, dceru arcivévody Karla II. Štýrského. Společně měli osm dětí. Během své vlády si čile dopisoval se svým dětským učitelem. Zemřel v pouhých 30 letech. Po jeho smrti na jeho místo nastoupil jeho syn Ferdinand II. Sám hrál jednu z důležitějších rolí ve válce o mantovské dědictví, ale zabránil zahraniční intervenci. Sám byl zdrženlivý ve vnitrostátní politice, ale vybudoval silné loďstvo. Toto loďstvo pod vedením admirálů Jacopa Inghiramiho a Giulia di Montaut kontrolovalo pohyb Turků ve Středozemním moři a díky tomu měl dobré vztahy s emírem Fakhrem ad-Dinem, prvním libanonským princem, a toto mu také přineslo obchodní výhody v Levantě.

Potomci 
 Maria Kristýna (24. srpna 1609 – 9. srpna 1632), svobodná a bezdětná
 Ferdinand II. (14. července 1610 – 23. května 1670), velkovévoda toskánský od roku 1621 až do své smrti, ⚭ 1633 Viktorie della Rovere (7. února 1622 – 5. března 1694)
 Gian Carlo (24. července 1611 – 22. ledna 1663), kardinál
 Markéta (31. května 1612 – 6. února 1679), ⚭ 1628 Odoardo I. Farnese (28. dubna 1612 – 11. září 1646), vévoda z Parmy, Piacenzy a Castra
 Mattias (9. května 1613 – 11. října 1667), guvernér Sieny, svobodný a bezdětný
 Francesco (16. října 1614 – 25. července 1634), svobodný a bezdětný
 Anna (21. července 1616 – 11. září 1676), ⚭ 1646 Ferdinand Karel Tyrolský (17. května 1628 – 30. prosince 1662), rakouský arcivévoda, tyrolský hrabě
 Leopold (6. listopadu 1617 – 10. listopadu 1675), kardinál

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Cosimo II.
Cosimo II.
Cosimo II.
Zemřelí na tuberkulózu
Pohřbení v bazilice San Lorenzo ve Florencii
Narození 12. května
Narození v roce 1590
Úmrtí 28. února
Úmrtí v roce 1621
Muži
Narození ve Florencii